Sant'Anna kan syfta på:

Geografi

Brasilien 

 Santana do Acaraú (ort), Ceará, 
 Uruaçu (ort), Goiás,

Italien 

 Sant'Anna (ort i Italien, Sardinien), Provincia di Oristano, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, lat 38,32, long 15,89), 
 Sant'Anna Pelago, ort, Emilia-Romagna, Provincia di Modena, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Modena, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Sicilien, Catania), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio, lat 46,53, long 10,18), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Sicilien, Agrigento), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Sondrio, lat 46,17, long 9,86), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Benevento, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Kalabrien, Provincia di Reggio Calabria, lat 38,50, long 16,11), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Lazio), Provincia di Frosinone, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Varese), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Molise), Provincia di Isernia, 
 Sant'Anna (ort i Italien, Marche, Provincia di Ancona), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Marche, Provincia di Ascoli Piceno), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Asti), 
 Sant'Anna (ort i Italien, Lombardiet, Provincia di Brescia), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar